Zarubińce (ukr. Зару́бинці) – wieś na Ukrainie w rejonie podwołoczyskim należącym do obwodu tarnopolskiego. .

Linki zewnętrzne 
  
 Zarubińce na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podwołoczyski